Termin hijaluronidaza ima više značenja.

 Hijaluronoglukozaminidaza, enzim
 Hijaluronoglukuronidaza, enzim
 Hijaluronatna lijaza, enzim